Sezon 2015/2016 był dla Motoru Lublin 9. sezonem na czwartym szczeblu ligowym. W trzydziestu czterech rozegranych spotkaniach, Motor zdobył 77 punktów i zajął 1. miejsce w tabeli  grupy VIII (lubelsko-podkarpackiej) III ligi. Ze względu na reorganizację III ligi, mistrzowie ośmiu grup rozegrali między sobą baraże o udział w II lidze. Motor uległ w dwumeczu zwycięzcy grupy podlasko-warmińsko-mazurskiej Olimpii Elbląg. Trenerami zespołu w rundzie jesiennej był Dominik Nowak, zaś w rundzie wiosennej Tomasz Złomańczuk. Najlepszym strzelcem zespołu był napastnik Filip Drozd, zdobywca 16 bramek.

Przebieg sezonu 

W czerwcu kontrakty z Motorem podpisali bramkarz Krzysztof Żukowski (poprz. Karpaty Krosno) oraz Tomasz Tymosiak (poprz. Orlęta Radzyń Podlaski). 3 lipca 2015 trenerem zespołu został Dominik Nowak, który zastąpił na tym stanowisku Mariusza Sawę. Kolejni zawodnicy, którzy dołączyli w przerwie letniej do Motoru to obrońca Artur Gieraga (poprz. GKS Tychy), pomocnik Maciej Prusinowski (poprz. Lechia Tomaszów Mazowiecki) oraz Maciej Wojczuk (poprz. Legia II Warszawa). Ponadto kontrakty przedłużyli Krystian Mroczek, Kamil Wolski i Paweł Myśliwiecki, a z Górnika Łęczna wypożyczono Michała Palucha i Marcina Świecha.

W pierwszej kolejce spotkań Motor pokonał Chełmiankę Chełm 3:1 i było to pierwsze od 2006 zwycięstwo lubelskiego zespołu na inaugurację rozgrywek. Pod koniec sierpnia do Lublinianki odszedł obrońca Marcin Świech. 1 września 2015 nowy roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon w przypadku awansu Motoru do II ligi podpisał obrońca Aleksander Komor. 

10 października 2015 z okazji 65-lecia istnienia klubu Motor Lublin, na Arenie Lublin rozegrany został mecz pomiędzy lubelskim zespołem a Śląskiem Wrocław. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 2:0, a na trybunach zasiadło 6024 widzów. Rundę jesienną Motor zakończył na pierwszym miejscu w tabeli z dorobkiem 42 punktów, mając punkt przewagi nad drugą Stalą Rzeszów i sześć nad trzecią Resovią. 

Decyzją zarządu klubu, 1 stycznia 2016 nowym trenerem został Tomasz Złomańczuk. W przerwie zimowej kontrakty z klubem podpisali obrońca Julien Tadrowski (poprz. Widzew Łódź), napastnik Paweł Piątek (poprz. Orzeł Przeworsk) oraz bramkarz Paweł Socha (wypożyczenie z Górnika Łęczna). 

Mistrzostwo III ligi grupy lubelsko-podkarpackiej Motor zapewnił sobie w przedostatniej kolejce po wyjazdowym zwycięstwie nad Lewartem Lubartów. W pierwszym meczu barażowym o udział w II lidze rozegranym w sobotę 11 czerwca 2016, Motor przegrał z Olimpią Elbląg 0:1, tracąc bramkę w 85. minucie gry. W spotkaniu rewanżowym, który miał miejsce w środę 15 czerwca 2016, lubelski zespół pomimo prowadzenia 1:0, uległ 1:2.

 Czołówka tabeli w sezonie 2015/2016

Mecze sparingowe

Mecze ligowe w sezonie 2015/2016

Kadra

Uwagi

Przypisy 

Motor Lublin
2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie